Kurfürstin Anna ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Anna Přemyslovna (1290–1313), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Anna von der Pfalz (1329–1353), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Anna von Schweidnitz (1339–1362), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Anna von Meißen († 1395), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Anna von Sachsen (1437–1512), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Anne de Foix-Candale (1484–1506), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Anna von Böhmen und Ungarn (1503–1547), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Anna von Dänemark (1532–1585), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Anna von Ostfriesland (1562–1621), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Anna von Preußen (1576–1625), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Anna von Österreich-Tirol (1585–1618), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen

siehe auch:
 Anna Maria Luisa de’ Medici (1667–1743), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Anna Sophie von Dänemark, (1647–1717), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen